SBB Am 4/4 steht für folgende Diesellokomotiven der Schweizerischen Bundesbahnen:

 SBB Am 4/4 1001–1002, Baujahr 1939, Umbau 1963/1964
 SBB Am 4/4 18461–18467, in den 1980er Jahren von der Deutschen Bundesbahn erworben, siehe DB-Baureihe V 200.0 #Verkäufe ins Ausland